Nogajskij rajon – municipal'nyj rajon della Repubblica autonoma della Karačaj-Circassia
Nogajskij rajon –  municipal'nyj rajon della Repubblica autonoma del Daghestan